Hausmehring ist ein geographischer Name:
 Hausmehring, ehemalige Gemeinde, jetzt zur Stadt Dorfen gehörig, Landkreis Erding, Bayern
 Hausmehring (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Hausmehring (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hausmehring (Haag an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Hausmehring (Nandlstadt), Ortsteil der Gemeinde Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern